Mike Vernon (ur. 24 lutego 1963 r. w Calgary) - były kanadyjski hokeista. Reprezentant Kanady.

Kariera klubowa 
  Calgary Canucks (1979-1980)
  Calgary Wranglers (1980-1983)
  Calgary Flames (1983-1994)
  Colorado Flames (1983-1984)
  Moncton Golden Flames (1984-1985)
  Salt Lake Golden Eagles (1985-1986)
  Detroit Red Wings (1994-1997)
  San Jose Sharks (1997-1999)
  Florida Panthers (1999-2000)
  Calgary Flames (2000-2002)

Rozegrał w NHL 20 sezonów w klubach: Calgary Flames, Detroit Red Wings, San Jose Sharks i Florida Panthers. Zdobył dwa razy Puchar Stanleya. Raz jako zawodnik Flames oraz raz jako zawodnik Red Wings. Zakończył karierę w 2002 roku.

Statystyki

Sukcesy, nagrody i wyróżnienia 
 Reprezentacyjne
  Srebrny medal Mistrzostw Świata: 1991

 Klubowe
  Puchar Stanleya 1997

 Indywidualne
 Four Broncos Memorial Trophy: 1982, 1983
 Del Wilson Trophy: 1982, 1983
 Hap Emms Memorial Trophy: 1983
 Memorial Cup: 1983
 William M. Jennings Trophy: 1996
 Conn Smythe Trophy: 1997
 NHL All-Star Game: 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 
 Numer 30 z jakim występował został zastrzeżony w klubie Calgary Flames

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1963
Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Calgary Flames
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści San Jose Sharks
Hokeiści Florida Panthers
Zdobywcy Pucharu Stanleya
Ludzie urodzeni w Calgary